Поставената под номер 6 Анджелик Кербер защитава титлата си.

Поставени тенисистки

Основна схема

Финали

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Долна половина

Сектор 5

Сектор 6

Сектор 7

Сектор 8

Външни препратки 
 Основна схема
 Квалификации

Открито първенство на САЩ